Il doppio dell'Heineken Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marius Barnard e Jim Thomas erano i detentori del titolo, ma solo Barnard ha partecipato in coppia con David Adams.

Adams e Barnard hanno perso nel 1° turnoo contro Ellis Ferreira e Rick Leach.

Jonas Björkman e Todd Woodbridge hanno battuto in finale 7–6 (7–5), 7–6 (9–7) Martín García e Cyril Suk.

Teste di serie
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (campioni)
 Mahesh Bhupathi /  Jeff Tarango (semifinali)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (semifinali)
 Martín García /  Cyril Suk (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2002
ATP Tour 2002